Niemcy:
 Landkreis Marienburg – dawny powiat w prowincji Hanower
 Landkreis Marienburg – była nazwa dawnego powiatu Marienburg (Westpr.)

Zobacz też:
 Marienburg